Als Treppenfunktion wird in der Mathematik bezeichnet
 Eine reelle Funktion, die auf Intervallen konstant ist, siehe Treppenfunktion (reelle Funktion)
 Eine messbare Funktion, die nur endlich viele Werte annimmt, siehe Einfache Funktion